Az 1972. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika műsorán harmincnyolc versenyszám szerepelt, elmaradt a női 80 méteres gátfutás, új számok a 110 méteres gát-, az 1500 méteres síkfutás és a 4 × 400 méteres váltófutás.

Éremtáblázat
A táblázatban a rendező ország csapata és a magyar csapat eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke, vagy értékei vastagítással kiemelve.

Érmesek

Férfi számok

Női számok

Források 

1972
A
Olimpia